Натуральне число 1013
 1013 рік до нашої ери
 1013 рік нашої ери